Rezultati Prvenstva Anglije 1930 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Bill Tilden je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Henri Cochet (Četrtfinale)
  Bill Tilden (Prvak)
  Jean Borotra (Polfinale)
  John Doeg (Polfinale)
  George Lott (Četrtfinale)
  Bunny Austin (Četrti krog)
  Umberto De Morpurgo (Tretji krog)
  Edgar Moon (Prvi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1930